Жан-Филипп () — .
 Жан Филипп — французский певец.
  — французский фильм 2006 года.

См. также 
 Ян Филип